De Democratic Progressive Party kan verwijzen naar:

Democratic Progressive Party (Malawi)
Democratic Progressive Party (Taiwan)